Bare Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bare Hill (Connecticut)
 Bare Hill (Idaho)
 Bare Hill (Essex County, Massachusetts)
 Bare Hill (Franklin County, Massachusetts)
 Bare Hill (Middlesex County, Massachusetts, 102 m)
 Bare Hill (Middlesex County, Massachusetts, 86 m)
 Bare Hill (Worcester County, Massachusetts, 261 m)
 Bare Hill (Worcester County, Massachusetts, 267 m)
 Bare Hill (Montana)
 Bare Hill (Putnam County, New York)
 Bare Hill (Yates County, New York)
 Bare Hill (North Carolina)
 Bare Hill (Vermont)
 Bare Hill (Washington)